La stagione della NBA Development League 2020-2021 è la 20ª edizione della NBA D-League. È iniziata il 10 febbraio 2021, a causa della Pandemia di COVID-19 del 2019-2021.

Squadre partecipanti
Solo 18 squadre su 28 hanno aderito a partecipare nella bolla all'ESPN Wide World of Sports Complex, con uno svolgimento simile al finale della stagione precedente di NBA.

Classifica 

Legenda:

      Ammesse ai playoff.

Playoff

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale

Pallacanestro nel 2021
NBA D-League 2020